Pijn, een waarschuwingssignaal van het lichaam bij een te sterke prikkeling.
 Pijn (boek), een roman van Beau van Erven Dorens uit 2008
 Pijn (single), een single van Herman Brood en Van Dik Hout uit 1996